E59 peut faire référence à :
 Carence alimentaire en sélénium, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Route européenne 59, une route traversant la République Tchèque, l'Autriche, la Slovénie et la Croatie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres